Nørgaard är ett danskt efternamn. Det kan avse:

 Ann Grete Nørgaard (född 1983), dansk handbollsspelare
Bjørn Nørgaard, dansk konstnär och skulptör
 Christian Nørgaard (född 1994), dansk fotbollsspelare
Frederik Nørgaard, flera personer
 Frederik Nørgaard (historiker), dansk folkskoleman och historiker
Kjeld Nørgaard, dansk skådespelare
Lise Nørgaard (1917–2023), dansk journalist och författare
Louise Bager Nørgaard, dansk handbollsspelare
Mona Nørgaard, dansk orienterare
Per Nørgaard, dansk tonsättare

Danska efternamn